Серге́єв () — прізвище російського походження.

Відомі носії 

 Сергеєв Василь Павлович (1914—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Сергеєв Микола Матвійович (1920—1988) — радянський, український актор, режисер.
 Сергеєв Микола Олександрович (1855—1919) — український маляр-пейзажист.
 Сергеєв Микола Олександрович (атлет) ( 1991) — український паверліфтер. Майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон і рекордсмен світу з паверліфтингу серед юнаків та юніорів у ваговій категорії до 90 кг і до 100 кг.
 Сергеєв Михайло Григорович (1903—1993) — радянський дипломат.
 Сергеєв Олександр Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Сергєєв Олексій Віталійович (1975—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сергеєв Святослав Тимофійович ( 1924) — український інженер-механік, автор праць з технології сталевих канатів та підйомних машин.
 Сергеєв Юрій Анатолійович ( 1956) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Сергеєв Сергій Олександрович (1964—1988) — радянський серійний вбивця, який влітку 1987 року в Запоріжжі та Ялті скоїв три вбивства та замахувався на вбивство ще шістьох людей.

Жінки 
 Сергеєва Ганна Геннадіївна (нар. 1958) — українська художниця. Член спілки художників України.
 Сергеєва Людмила Михайлівна ( 1937) — доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник. Фахівець в області фізичної хімії полімерів, взаємопроникних полімерних сіток.

Див. також 
 Сергєєв
 Сергєєва